

Zoologia 
 Cardellino –  nome comune del Carduelis carduelis, uccello passeriforme
 Cardellino d'America – nome comune dello Spinus tristis, uccello passeriforme
 Cardellino dell'Himalaya – nome comune del Carduelis carduelis caniceps, uccello passeriforme
 Cardellino di Lawrence – nome comune dello Spinus lawrencei, uccello passeriforme

Altro 
 Cardellino – motocicletta della Moto Guzzi
 Il cardellino – romanzo di Donna Tartt
 Il cardellino – film di John Crowley
 Juan Daniel Cardellino – arbitro di calcio uruguaiano